Caribou (écrit cariboo dans certains usages) est un mot français d'origine amérindienne (1834, du micmac  kálibu, xalibú), il s'écrivait originellement « caribœuf » ou « cerfbœuf ». C'est un terme utilisé en Amérique du Nord pour désigner le renne sauvage (Caribou des bois).

Il peut aussi faire référence à :

Toponymie

Canada 
 Cariboo, une région de Colombie-Britannique ;
 District régional de Cariboo, un district de Colombie-Britannique ;
 Caribou, port du comté de Pictou en Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Caribou, census-designated place située en Californie ;
 Caribou (Maine) ;
 Caribou, rivière d'Alaska située dans le borough des Aléoutiennes orientales.

Musique 
 Caribou, un album de 1974 d'Elton John,
 Caribou, une chanson des Pixies tiré de leur album ,
 Caribou, le nom de scène de Daniel V. Snaith, artiste de musique électronique,
 , un studio d'enregistrement dans le Colorado,
 Caribou Records, un label de musique disparu,

Transport 
 Le De Havilland Canada DHC-4 Caribou, un avion de transport canadien,
 Le Caribou, un navire construit en 1742 au chantier naval royal à Québec,
 Le SS Caribou, un  torpillé durant la seconde guerre mondiale,
 Le MV Caribou, un  nommé d'après le SS Caribou,
 Le Caribou, un train autrefois en service sur l'île de Terre-Neuve,

Autres usages 
 Caribou (logiciel), un logiciel de partage de fichier,
 , une chaîne de commerces de café,
 Le Caribou Lou, une boisson à base de rhum,
 , un programme de comédie radiodiffusé à Sioux Falls dans le Dakota du Sud,
 Les , une ancienne équipe de football () de Denver dans le Colorado,
 Les Caribous de Seine-et-Marne, une équipe française de hockey sur glace,
 Le caribou, ou jus de caribou, une boisson renommée au Québec, mélange de vin rouge et d'alcool fort.
 « Caribou », un mot utilisé par une communauté française de fans de la série Dr House pour désigner une « prochaine » relation sexuelle entre le docteur House et le docteur Cuddy.
 Caribou est un personnage du manga One Piece
 Le mal de caribou est une forme de malnutrition aiguë.
 Caribou est un magazine culinaire québécois.

Mots avec une orthographe proche 
 Le Carabao, une sous-espèce de buffle domestique d'Asie du Sud-Est.

Homonymie de toponyme